Eddy de Jongh (fotograaf) (1920-2002)
Eddy de Jongh (kunsthistoricus) (1931)